Il singolare del Busan Open Challenger Tennis 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Lim Yong-kyu era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Greg Jones.

Dudi Sela ha battuto in finale Tatsuma Itō 6–2, 6–7(5), 6–3.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (semifinali)
  Gō Soeda (semifinali)
  Tatsuma Itō (finale)
  Dudi Sela (campioni)

 Matthew Ebden (secondo turno)
 Yūichi Sugita (quarti di finale)
 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Andre Begemann (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Busan Open Challenger Tennis 2011